Milford ist der Name:

 einer Teemarke der Firma Ostfriesische Tee Gesellschaft Laurens Spethmann
 von Lady Milford, einer fiktiven Person aus Friedrich Schillers Drama Kabale und Liebe

Milford ist der Familienname folgender Personen:

 Dale Milford (1926–1997), US-amerikanischer Politiker
 Gene Milford (1902–1991), US-amerikanischer Filmeditor
 Kim Milford (1951–1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Penelope Milford (* 1948), US-amerikanische Schauspielerin
 Peter Milford-Hilferding (1908–2007), österreichischer Nationalökonom
 Robin Milford (1903–1959), englischer Komponist

Milford ist ein Ortsname

in Kanada:
 Milford (Halifax), Nova Scotia
 East Milford (Nova Scotia)

in Großbritannien:
 Milford (Derbyshire)
 Milford (Devon)
 Milford (Shropshire)
 Milford (Staffordshire)
 Milford (Surrey)
 Milford on Sea, Hampshire
 Milford Haven, Wales

in Nordirland:
 Milford (County Armagh)

in der Republik Irland:
 Milford (County Carlow)
 Milford (County Cork)
 Milford (Donegal)
 Milford (County Limerick)

in Neuseeland:
 Milford (Neuseeland)
 Milford Sound/Piopiotahi, Fjord

in den Vereinigten Staaten
 Milford (Connecticut), im New Haven County
 Milford (Delaware), im Kent County
 Milford (Illinois), im Iroquois County
 Milford (Decatur County, Indiana) 
 Milford (Kosciusko County, Indiana) 
 Milford (Iowa), im Dickinson County
 Milford (Kansas), im Geary County
 Milford (Kentucky), im Bracken County
 Milford (Maine), im Penobscot County
 Milford (Massachusetts), im Worcester County
 Milford (Michigan), im Oakland County
 Milford (Missouri), im Barton County
 Milford (Nebraska), im Seward County
 Milford (New Hampshire), im Hillsborough County
 Milford (New Jersey), im Hunterdon County
 Milford (Town, New York), im Otsego County
 Milford (Village, New York), im Otsego County 
 Milford (Ohio), im Clermont County
 Milford (Pennsylvania), im Pike County
 Milford (Texas), im Ellis County
 Milford (Utah), im Beaver County
 Milford (Virginia), im Caroline County
 Milford (Wisconsin), im Jefferson County
 Milford (Town), Town(ship) im Jefferson County, Wisconsin

Siehe auch:
 Milford Township
 Melford